Baedeker – storica collana tedesca di guide turistiche pubblicata a partire dalla prima metà del XIX secolo
 Baedeker – casa editrice specializzata in guide turistiche 
 Karl Baedeker (1801-1859) – editore tedesco, ideatore dell'omonima guida 
 Fritz Baedeker (1844-1925) – editore tedesco, figlio del precedente
 23578 Baedeker – asteroide della fascia principale